Lev Artsimovitch (1909-1973), physicien soviétique
 Artsimovich, cratère lunaire, nommé en son honneur